Benedetto Lavecchia Guarnieri – arcivescovo italiano
 Luigi Lavecchia – calciatore italiano